

Littérature 

 1877 : L'Américain, un roman d'Henry James ;
 2004 : L'Américain, un roman de Franz-Olivier Giesbert.

Cinéma 

 1916 : L'Américain, film muet américain de John Emerson ;
 1969 : L'Américain, film français de Marcel Bozzuffi ;
 2004 : L'Américain, film français de Bruno Amestoy et Patrick Timsit ;
 2010 : The American (L'Américain au Québec), film américain d'Anton Corbijn sorti en 2010 et adapté du roman A Very Private Gentleman de Martin Booth.

Chanson 

 1989 : L'Américain, album et chanson éponyme français de Mireille Mathieu ;
 2014 : L'Américain, chanson de la chanteuse pop française Jennifer Ayache.